Steincke ist der Familienname folgender Personen:

 Berndt Steincke (* 1943), deutscher Politiker (CDU)
 Karl Kristian Steincke (1880–1963), dänischer Politiker (S)